«Feeling Good» (также «Feelin' Good») — песня на английском языке, одна из самых известных песен в репертуаре американской певицы Нины Симон.

Песня была написана британскими композиторами Энтони Ньюли и Лесли Брикассом (известными также в качестве авторов театральной пьесы 1961 года Stop The World — I Want To Get Off и музыки для кинофильма 1971 года «Вилли Вонка и шоколадная фабрика») для их мюзикла The Roar Of The Greasepaint — The Smell Of The Crowd.

Ранние версии 
3 августа 1964 года мюзикл The Roar Of The Greasepaint — The Smell Of The Crowd был поставлен в Ноттингеме. В этой постановке песню «Feeling Good» исполнил . 16 мая 1965 года мюзикл был поставлен на Бродвее, и песню исполнил актёр .

В том же 1965 году песню включила в свой альбом I Put a Spell on You американская певица Нина Симон. Именно с ней эта песня теперь прежде всего ассоциируется, да и среди её репертуара песня «Felling Good» тоже одна из самых известных. Как пишет музыкальный сайт Songfacts, вокальные приёмы Нины Симон очень подошли к этой песне, выражающей «веселье и довольство» человека, пережившего тяжёлые времена.

В 1994 году песня в исполнении Нины Симон была использована в рекламной компании автомобилей Фольксваген, что опять сделало её очень популярной. В Великобритании тогда сингл с ней достиг 40 места.

Кавер-версии 
В 1997 году свою версию выпустил как сингл дуэт Хафф и Херб. Их версия достигла в Великобритании 31 места.

За годы песня также записывалась такими артистами, как Джордж Майкл, Джон Колтрейн, Майкл Бубле, группы Pussycat Dolls, Traffic, Eels, Adam Lambert и Muse. Кроме того, сэмплы из неё использовали в своих песнях в стилях R&B и хип-хоп Мэри Джей Блайдж (в песне «About You» с альбома 2005 года The Breakthrough), Джей-Зи с Канье Уэстом (в песне «New Day» с альбома 2011 года Watch the Throne) и Фло-Рида (в песне 2013 года «How I Feel»).

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1964 года
Песни из мюзиклов
Песни Нины Симон
Песни Фрэнка Синатры
Синглы Philips Records
Синглы Mushroom Records
Синглы Reprise Records
Синглы A&M Records